Арано́вич — еврейская фамилия. Известные носители:

 Аранович, Алексей Владимирович (род. 1974) — военный историк, доктор исторических наук (2007).
 Аранович, Вениамин Ильич (1892—1942) — советский скульптор. 
 Аранович, Леонид Яковлевич (род. 1947) — советский и российский минералог, специалист в области физико-химической петрологии и геохимии, академик РАН (2022).
 Аранович, Семён Давидович (1934—1996) — советский и российский кинорежиссёр, народный артист России (1994).
 Аранович, Шико Бениаминович (известен как Шико Аранов; 1905—1969) — молдавский советский эстрадный дирижёр и композитор.
 Аранович, Юрий Михайлович (1932—2002) — советско-израильский дирижёр, музыкальный педагог.

См. также